Litewska wojna domowa (1381–1384)
 Litewska wojna domowa (1389–1392)

Zobacz też